Aulonia bezeichnet
 eine Gattung der Webspinnen aus der Familie der Wolfsspinnen, siehe Aulonia (Gattung)
 eine byzantinische Stadt in der Provinz Hellespontos, siehe Aulonia (Hellespontos)
 alternative Namensform für die antike Stadt Aulon(a) in Illyrien, jetzt Vlora in Albanien